Zkratka ČTU či ČTÚ může znamenat:

 Česká tábornická unie
 Český telekomunikační úřad

Externí odkazy